Tippelt ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Tippelt (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Ernst Tippelt (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Frank Tippelt (* 1937), deutscher Turner
 Gabriele Gloger-Tippelt (* 1944), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Josef Tippelt (1908–1943), deutsch-böhmischer Lehrer, Katholik und Gegner des Nationalsozialismus
 Nico Tippelt (* 1967), deutscher Politiker (FDP)
 Rudolf Tippelt (* 1951), deutscher Erziehungswissenschaftler und Professor für Allgemeine Pädagogik
 Sabine Tippelt (* 1961), deutsche Politikerin (SPD)
 Sven Tippelt (* 1965), deutscher Turner
 Ulf Tippelt (* 1963), deutscher Sportwissenschaftler und Sportfunktionär